Чемпионат Люксембурга по футболу 2013/2014 — 100-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, прошедшем с 3 августа 2013 года по 18 мая 2014 года, приняли участие 14 клубов. Чемпионом стал клуб «Ф91 Дюделанж».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Переходные игры

Результаты матчей 
{| class="wikitable"
|- align=center
!Дома / На выезде1
!ВИЛ
!ГРЕ
!ДИФ
!ДЮД
!ЖКа
!ЖЭш
!КЭР
!ПРО
!РАС
!РЮМ
!СВИ
!ФОЛ
!ХАМ
!ЭТЦ
|-align=center
|align=right|Вильц

|-align=center
|align=right|Гревенмахер

|- align=center
|align=right|Дифферданж 03

|-align=center
|align=right|Ф91 Дюделанж

|-align=center
|align=right|Женесс Канах

|-align=center
|align=right|Женесс Эш

|-align=center
|align=right|Кэрьенг

|-align=center
|align=right|Прогресс Нидеркорн

|-align=center
|align=right|Расинг

|-align=center
|align=right|Рюмеланж

|-align=center
|align=right|Свифт

|-align=center
|align=right|Фола

|-align=center
|align=right|Хамм Бенфика

|-align=center
|align=right|Этцелла

|-

Потуровая турнирная таблица 

Источник: kicker.de

Бомбардиры 

Источник: soccerway.com

См. также 
Кубок Люксембурга по футболу 2013/2014

2013/2014
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2013 году
Спорт в Люксембурге в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году